La Fille du RER, Franse film uit 2009, internationaal uitgebracht als The Girl on the Train
 Het meisje in de trein, boek uit 2015 van de Britse auteur Paula Hawkins
 The Girl on the Train (2013), Amerikaanse film uit 2013 onder regie van Larry Brand
 The Girl on the Train (2016), Amerikaanse film uit 2016 onder regie van Tate Taylor, gebaseerd op het boek van Paula Hawkins